Крабтри, Джеральд — американский биолог.
 Крабтри, Уильям — английский астроном.
 Мисс Крабтри — персонаж мультипликационного сериала «Южный парк».